Бо́лтон () — прізвище і топонім.

Прізвище 
 Айвор Болтон (; 1958) — англійський клавесиніст, оперний диригент.
 Гораціо Болтон (; 1793–1873) — англійський шаховий композитор.
 Джеймс Болтон (; 1735–1799) — англійський ботанік, міколог й орнітолог.
 Джон Гейтенбі Болтон (; 1922–1993) — британсько-австралійський астроном, член Австралійської АН (1965) і Лондонського королівського товариства (1973).
 Джон Болтон (; 1948) — американський політик-республіканець і дипломат.
 Метью Болтон (; 1728–1809) — англійський промисловець й діловий партнер шотландського інженера Джеймса Ватта.

Топоніми 
 Болтон () — місто у Великій Британії, в графстві Великий Манчестер.
 Болтон — місто у штаті Коннектикут (США).
 Болтон — місто у штаті Массачусетс (США).
 Болтон — місто у штаті Міссісіпі (США).
 Болтон — місто у штаті Нью-Йорк (США).
 Болтон — місто у штаті Північна Кароліна (США).
 Болтон — місто у штаті Вермонт (США).
 Болтон — річка в провінції Манітоба (Канада).
 Болтон — річка в провінції Онтаріо (Канада).

Див. також 
 «Болтон Вондерерз» () — професіональний англійський футбольний клуб з міста Болтон.